Halogeneren met behulp van dibroom of een andere broomhoudend reagens
 Ontsmetten met behulp van methylbromide